Se telefonando - brano musicale del 1966 composto da Ennio Morricone su testi di Maurizio Costanzo e Ghigo De Chiara
 Se telefonando - singolo di Mina del 1966
 Se telefonando - singolo dei Delta V del 1998
 Se telefonando - singolo di Nek del 2015